Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Kostin − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Igor Kostin − ukraiński fotograf i dziennikarz
 Oleg Kostin − rosyjski pływak
 Ołeksandr Kostin − ukraiński kompozytor, pedagog